Daan Verlaan (1978), Nederlands componist
Nico Verlaan (1932), Nederlands ondernemer en politicus (Boerenpartij)
Theo Verlaan (1912-1997), Nederlands architect
Sven Verlaan, (1994) Nederlands profvoetballer